Collinsville peut faire référence à :

Australie 
 Collinsville (Queensland)

États-Unis 
 Collinsville, une ville des comtés de Cherokee et DeKalb, en Alabama ;
 Collinsville, census-designated place située en Californie ;
 Collinsville (Connecticut) ;
 Collinsville (Illinois) ;
 Collinsville (Oklahoma) ;
 Collinsville (Texas).